Stadsfjärden kan syfta på:
Stadsfjärden, Ekenäs – en fjärd i Ekenäs stad, Finland.
Stadsfjärden, Kristinestad – en fjärd i Kristinestad, Finland (fi. Kaupunginlahti).
Stadsfjärden, Borgå – en fjärd i Borgå, Finland (fi. Kaupunginselkä)
Stadsfjärden, Nyköping – en vik i Nyköping.

Se även
 Norra Stadsfjärden – i landskapet Österbotten
 Södra Stadsfjärden –  i landskapet Österbotten